Rogue ( abtrünnig, bösartig, schurkisch, unberechenbar, Schurke, Schelm, o. Ä.) bezeichnet:
 Rogue (Automarke), eine US-amerikanische Automobilmarke
 Rogue (Computerspiel), ein Computerspiel
 Rogue (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (2013–2017)
 Rogue – Im falschen Revier, einen australischen Spielfilm aus dem Jahr 2007
 eine Comicfigur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Rogue
 den Arbeitstitel des 2007 erschienenen US-amerikanischen Actionthrillers, siehe War (Film)
 den Sänger der amerikanischen Synth-Rock-Band The Crüxshadows
 Rogue (Magazin), ein US-amerikanisches Männer- und SF-Magazin (1955–1966)
 Rogue Galaxy, ein Computerspiel
 Rogue-Software, eine Variante von Schadprogrammen für Computer
 Rogue (E-Sport-Organisation), eine US-amerikanische E-Sport Organisation (seit 2016)

Siehe auch:

 Rogue One: A Star Wars Story (oder kurz Rogue One), erster Film der Anthology-Reihe der Star-Wars-Saga
 Mission: Impossible – Rogue Nation, fünfter Teil der Mission-Impossible Filmreihe
 Rogue State
 Rogue Wave
 Rocque
 Rogg